SGSH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 502 амінокислот, а молекулярна маса — 56 695.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки